Bassgeige steht für:
 Kontrabass, „große Bassgeige“
 Violoncello, „kleine Bassgeige“
 Violone, historisches Streichinstrument
  die römische Kasel, ein liturgisches Gewand

Baßgeige oder Bassgeige als geographische Namen:
 Baßgeige (Goslar), Stadtteil von Goslar, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Bassgeige (Berg), 744 m, Sporn des Albtraufs bei Erkenbrechtsweiler, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Baßgeige (Weinlage), Weinlage im Kaiserstuhl bei Oberbergen, Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg; siehe Oberbergen (Vogtsburg im Kaiserstuhl)#Weinbau

Siehe auch:
 Baßgeigensee
 Bassgeiger